Microcylloepus är ett släkte av skalbaggar. Microcylloepus ingår i familjen bäckbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bäckbaggar
Microcylloepus